ENAP o ÉNAP es una sigla que puede referirse a:

 La Empresa Nacional del Petróleo, Chile.
 La Escuela Nacional de Artes Plásticas, México.
 La Escuela Nacional de Administración Pública, nombre del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de 1966 a 1988, España.
 ÉNAP, École nationale d'administration publique, la Escuela Nacional de Administración Pública, de la Universidad del Quebec.
 ÉNAP, École nationale d'administration pénitentiaire''', la Escuela nacional de administración de las prisones, Francia.

Siglas